NGC 2343 (другое обозначение — OCL 565) — рассеянное скопление в созвездии Единорог.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Наблюдение 55 звёзд в окрестностях скопления подтвердило принадлежность к NGC 2343 у 32 звёзд, включая звезду под обозначением HD 54387, вероятно, являющуюся звездой-гигантом.

Примечания 

 

2343
Единорог (созвездие)
Рассеянные скопления